Folgende Brücken über das Jagsttal tragen den Namen Jagsttalbrücke:

 bei Westhausen im Verlauf der A 7, siehe Jagsttalbrücke (A 7)
 bei Widdern im Verlauf der A 81, siehe Jagsttalbrücke (A 81) 
 bei Wollmershausen im Verlauf der A 6, siehe Jagsttalbrücke (A 6)